7 – liczba naturalna
 7 – rok naszej ery
 7 – rok przed naszą erą

Albumy 
 7 – album Sanny Nielsen
 7 – album rapera O.S.T.R.-a
 7 – album Bushido
 7 – album Enrique Iglesiasa
 7 – album S Club 7
 7 – album Seala
 7 – album Davida Guetty
 7 – album angielskiego zespołu ska - pop rockowego Madness
 7 (album Voo Voo) – album studyjny polskiego zespołu post-rockowego Voo Voo
 7 (minialbum Lil Nas X-a) – minialbum amerykańskiego rapera i piosenkarza Lil Nas X-a

 „7” – singel Prince’a
 „7” – singel Ufo361 i Boneza MC

Inne 
 7 – jedna z kart do gry

Zobacz też 

 Siódemka
 7 p.n.e. rok przed naszą erą
 VII – sonet Williama Szekspira
 (7) Iris – planetoida